Warlock kan syfta på:

 Peter Warlock (1894–1930), en pseudonym som Philip Arnold Heseltine använde som tonsättare
 Warlock – westernfilm från 1959, se Våldet och lagen
 Warlock (film, 1989) – en skräckfilm från 1989
 Warlock: The Armageddon –  uppföljare till 1989 års skräckfilm från 1993
 Warlock III: The End of Innocence – uppföljare till 1989 och 1993 års skräckfilmer från 1999
 Warlock (datorspel) – ett TV-spel baserat på 1989 års skräckfilm
 Warlock (musikgrupp) – ett tyskt metalband
  Warlock – en klass rollfigurer i Final Fantasy III
 Warlock (seriefigur) – en figur i den tecknade serien X-Men, se Lista över X-Men-serietidningar
 The Warlock – en roman av Wilson Tucker
 Warlock – en klass i MMORPG:et World of Warcraft